Леф:
 Леф (Забвение) — сын Ночи и Мрака в древнегреческой мифологии.
 ЛЕФ — Левый фронт искусств
 Лёф () — посёлок в Германии
 Леф () — река в Бретани
  в Динане, давшее название пиву Leffe

Персоналии:
 Лёф, Андерс (; род. 1961) — шведский кёрлингист.
 Лёф, Анника (; род. 1966) — шведская кёрлингистка.
 Мартин-Лёф, Пер (; род. 1942) — шведский логик, статистик и философ.
 Лёф, Фредрика (; 1760—1813) — шведская сценическая актриса.